Homole est un toponyme qui peut désigner :

Homole, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Homole u Panny, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie